Warsaw Sports Group Open 2018 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2018 z cyklu Warsaw Sports Group Open rozgrywany w dniach 6–12 sierpnia 2018 roku w Warszawie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich. Półfinały gry pojedynczej i finał gry podwójnej z powodu złych warunków atmosferycznych rozegrano w hali.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2018
2018 w tenisie ziemnym
2018 w polskim sporcie